En México, Totolapan puede referirse:

 a Totolapan, localidad y municipio del estado de Morelos, y
 a Totolapan, localidad del municipio de Actopan, en el estado de Veracruz, y
 a San Miguel Totolapan, localidad y municipio del estado de Guerrero

También, Totolapa puede referirse:

 a Totolapa, localidad del municipio de Tihuatlán, en el estado de Veracruz, y
 a San Pedro Totolapa, localidad y municipio del estado de Oaxaca.